Молдир Есембек (8 апреля 1997; Казахстан, Алматы) — казахстанская певица, рэп- и хип-хоп-исполнительница, автор песен. Более известна под творческим псевдонимом «Say Mo».

Биография 
Молдир Есембек родилась 8 апреля 1997 года в Алматы (Казахстан). Пела в ресторанах, с детства занималась танцами. Окончила Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана (переводчик с английского и корейского языков). В 2019 году приняла участие во втором сезоне музыкального проекта «Песни» на телеканале ТНТ и дошла до финала. Не попала ни в один лейбл к судьям, но после этого продолжила заниматься своим творчеством.

Личная жизнь 
В октябре 2020 года парень Молдир решил сделать возлюбленной предложение. Для этого организовал музыкальный сюрприз для неё, и она ответила согласием. Но примерно спустя месяц певица решила развестись из-за личных проблем.

Примечания

Ссылки 
 Say Mo в Instagram

Певцы и певицы Казахстана
Певцы и певицы России
Рэперы России